Lista portów lotniczych na Majotcie, ułożonych alfabetycznie. Obecnie na Majotcie istnieje tylko jeden port lotniczy.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 Aircraft Charter World
 World Aero Data

 
Majotta